Aleksandrowice to:
 miejscowości w Polsce:
 Aleksandrowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Aleksandrowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 dzielnice:
 Aleksandrowice – dzielnica Bielska-Białej
Zobacz też:
 lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice
 stacja kolejowa Bielsko-Biała Aleksandrowice